Malahide ist:

 Malahide, eine Kleinstadt in Irland
 Malahide (Ontario), eine Gemeinde in Kanada

Malahide ist der Familienname folgender Personen:

 Patrick Malahide (* 1945), britischer Schauspieler

Siehe auch:

 Malahide Castle